Сонкин — еврейская фамилия. Известные носители:

 Сонкин, Вольф Абрамович (1889—1937) — русский советский психиатр.
 Сонкин, Григорий Абрамович (1895—1972) — советский конструктор автомобилей.